Halvorsen ist der Familienname folgender Personen:

 Asbjørn Halvorsen (1898–1955), norwegischer Fußballspieler
 Birger Halvorsen (1905–1976), norwegischer Hochspringer
 Einar Halvorsen (1872–1964), norwegischer Eisschnellläufer
 Einfrid Halvorsen (* 1937), norwegische Politikerin
 Eirik Halvorsen (* 1975), norwegischer Skispringer
 Espen Enger Halvorsen (* 1990), norwegischer Skispringer
 Finn Halvorsen (* 1947), norwegischer Skispringer
 Gail Halvorsen (1920–2022), US-amerikanischer Pilot
 Gunnar Halvorsen (1945–2006), norwegischer Politiker
 Haldis Halvorsen (1889–1936), norwegische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Hannah Halvorsen (* 1998), US-amerikanische Skilangläuferin

 Jan-Halvor Halvorsen (* 1963), norwegischer Fußballspieler
 Johan Halvorsen (1864–1935), norwegischer Komponist und Dirigent
 John Halvorsen (* 1966), norwegischer Leichtathlet 
 Kristin Halvorsen (* 1960), norwegische Politikerin
 Kristoffer Halvorsen (* 1996), norwegischer Radsportler
 Leif Halvorsen (1887–1959), norwegischer Komponist, Geiger und Dirigent
 Mette Halvorsen (* 1965), norwegische Curlerin
 Monica Halvorsen (* 1977), norwegische Badmintonspielerin
 Otto Bahr Halvorsen (1872–1923), norwegischer Jurist und Politiker (Høyre)
 Stein Grieg Halvorsen (1909–2013), norwegischer Schauspieler
 Stein Johan Grieg Halvorsen (* 1975), norwegischer Filmkomponist
 Stein Lund Halvorsen (* 1959), norwegischer Segler 
 Tor Halvorsen (1930–1987), norwegischer Gewerkschafter und Politiker
 Walther Halvorsen (1887–1972), norwegischer Maler, Kunsthändler, Kurator, Autor und Mäzen

Siehe auch:

 Helversen
 Halvorson